Carlos Alberto Valencia – calciatore colombiano (28 aprile 1989)
Carlos Hernán Valencia – calciatore colombiano (30 dicembre 1953)